Барсов, Михаил:
 Барсов, Михаил Петрович — русский медик, автор монографии «О чахотке легкого» (1844).
 Барсов, Михаил Фёдорович (?—1919) — большевик, первый советский комендант Феодосии. Примечания